Benigno Hildebrando Chirinos Sotelo (29 de mayo de 1950) es un líder sindical y político peruano. Actualmente se desempeña como Presidente de la Confederación de Trabajadores del Perú y Secretario General del Partido Aprista Peruano, junto a Elías Rodríguez.

En 1990, fue elegido para el Senado peruano, sirviendo hasta 1992 debido al autogolpe de Alberto Fujimori, que disolvió la legislatura bicameral.

Referencias 

  

Nacidos en Lima
Políticos de Perú
Senadores de Perú 1990-1992
Miembros del Partido Aprista Peruano
Aprismo